Linea – traccia che congiunge due punti
 Linea – gruppo musicale rock italiano
 Linea – quotidiano nazional-popolare
 Linea – formazione esogeologica
 Linea – società ferroviaria italiana
 Linea – personaggio animato italiano
 Linea – personaggio della serie televisiva Stargate SG-1
 Linea – formazione militare in battaglia
 Linea – del fronte, in una battaglia o guerra
 Linea di comunicazione – servizio regolare e periodico di comunicazione tra località.
 Linea (telefonica) – applicazione di un servizio di Telefonia fissa
Teoria della Linea – nella filosofia platonica

Pagine correlate 
La Linea

Altri progetti